Versform kann sich beziehen auf:

 in Versen verfasste Werke der Dichtung, siehe Versdichtung
 die metrische Form eines Verses, siehe Vers